Geomdan-dong kan syfta på:

 Geomdan-dong (Daegu), en stadsdel i Daegu, Sydkorea
 Geomdan-dong (Incheon), en stadsdel i Incheon, Sydkorea